Strobl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gabriel Strobl
 P.Gabriel Strobl